

Patronyme
 Khalid Chaouki, (1983- ), est une personnalité politique italienne du Parti démocrate.
 Najib Chaouki, (1970- ), est un blogueur marocain, militant des droits de l'homme et cybermilitant,
 Ahmed Chaouki Benyoub, (1957- ), est un avocat marocain spécialiste des questions juridiques humanitaires. 

Homonymie
Homonymie de patronyme